Air Hostess – film del 1933 diretto da Albert S. Rogell
Air Hostess – film del 1949 diretto da Lew Landers
Air Hostess – film del 1980 diretto da P. Chandrakumar